Abtao steht für:
 Abtao (Chile), Ort bei Calbuco, Chile
 Abtao (Schiff), Transportschiff der chilenischen Marine (1912)
 Seegefecht bei Abtao von 1866, siehe Spanisch-Südamerikanischer Krieg#Seegefecht von Abtao